Plaats in Indonesië
 Sidomekar (Katibung), een plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Lampung in de provincie Lampung
 Sidomekar (Semboro), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java